Germanen
een andere naam voor Germanistiek

Zie ook 
doorverwijspagina Germaans